Quatre navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMS Parramatta, d'après la Parramatta rivière coulant en Australie :
 le , un destroyer de la , en service entre 1910 et 1928 ;
 le , un sloop de la , en service en 1939, coulé le  au large de Tobrouk par le U-559 ;
 le , un destroyer de la , en service entre 1961 et 1991 ;
 le , une frégate de la , entre en service en 1998, active en 2011.

Parramatta